Undercover gaan, het verhullen van de eigen identiteit
Undercover (Big Country), album van Big Country
Undercover (Rolling Stones), album van The Rolling Stones
Undercover (Tim Weisberg), album van Tim Weisberg
Undercover (band), band met onder anderen Bert Heerink en Dick Kemper
Undercover (televisieserie), een Belgisch-Nederlandse televisieserie uit 2019-2022
Undercover (miniserie), Britse miniserie uit 2016 
Undercover (2015), Nederlandse tv-film uit 2015 van Boris Paval Conen met Meral Polat
Undercover (2016), Deense film uit 2016 
Undercover in Nederland, reportageprogramma
Undercover Lover, realityserie
Jakarta Undercover, Indonesische film
Need for Speed: Undercover, twaalfde deel uit de racecomputerspellenreeks Need for Speed
The Undercover Sessions, ep van de Zuid-Amerikaanse band Ill Niño
Undercover (Milk Inc.)